Król strzelców bułgarskiej ekstraklasy piłkarskiej - tytuł przyznawany piłkarzowi, który w rozgrywkach o mistrzostwo Bułgarii w jednym sezonie zdobył najwięcej goli. Sześć razy w klasyfikacji wygrywał Petyr Żekow (łącznie 175 goli) i jest pod tym względem rekordzistą. Pięciokrotnie królem strzelców był Martin Kamburow (107 goli), czterokrotnie – Nasko Sirakow (120), trzykrotnie – Dobromir Taszkow (44), a dwukrotnie – Dimityr Miłanow (24), Todor Diew (39), Petko Petkow (39), Płamen Getow (52), Christo Stoiczkow (61) i Claudiu Keșerü (48).

Zdobywcą największej ilości bramek w jednym sezonie jest Christo Stoiczkow, który w rozgrywkach 1989-90 strzelił 38 goli. W rywalizacji klubowej najwięcej zwycięstw notowały CSKA Sofia i Lewski Sofia, których zawodnicy wygrywali po piętnaście razy.

Królowie strzelców 

Piłkarskie nagrody i plebiscyty
!